Draginac est un toponyme qui peut désigner :
 Draginac, un village de Serbie situé dans la municipalité de Babušnica, district de Pirot ;
 Draginac, un village de Serbie situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva.